Gerlev Sogn henviser til flere artikler:
 Gerlev Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Skælskør Provsti
 Gerlev Sogn (Frederikssund Kommune) – et sogn i Frederikssund Kommune og i Frederikssund Provsti